Zbigniew Rau (ur. 1955) – polski prawnik i polityk, minister spraw zagranicznych w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego
 Zbigniew Rau (1974–2020) – polski prawnik, oficer policji